Das World Pool Masters 2002 war die zehnte Auflage eines jährlich veranstalteten Poolbillardturniers. Es fand vom 18. bis zum 20. Oktober 2002 im Woughton Centre in Milton Keynes, England statt und wurde vom Veranstalter Matchroom Sport organisiert.

Sieger des Turniers wurde der Deutsche Ralf Souquet, der sich im Finale gegen den Filipino Efren Reyes mit 9:4 durchsetzen konnte.

Regeln 

Für das World Pool Masters wurden 16 der besten Poolbillardspieler der Welt eingeladen. Gespielt wurde in der Poolbillardvariante 9-Ball.

Turnierverlauf

Preisgelder 

Insgesamt wurden 50.000 US-$ ausgeschüttet.

2002
Poolbillardveranstaltung 2002
Billardturnier in Milton Keynes